РИИ — аббревиатура. Может означать:

 Российский исламский институт
 Рубцовский индустриальный институт
 Рудненский индустриальный институт
 Рынок инноваций и инвестиций